Arnold Eucken (1884 - 1950), chimiste et physicien allemand.
 Rudolf Christoph Eucken (1846 - 1926), philosophe allemand ;
 Walter Eucken (1891 - 1950), économiste allemand.